Villa Saluzzo Bombrini – villa di Genova, nel quartiere di Albaro
 Villa Saluzzo Mongiardino – villa di Genova, nel quartiere di Albaro
 Villa Saluzzo Serra – villa di Genova, nel quartiere di Nervi

Pagine correlate 
 Palazzo Saluzzo